Guardia steht für

 Guardia Lombardi, italienische Gemeinde
 Guardia Sanframondi, Gemeinde in Italien
 Guardia Piemontese, italienische Stadt
 Guardia Civil, spanische paramilitärische Polizeieinheit
 Guardia Real, spanische militärische Einheit
 Guardia Costiera, Küstenwache Italiens
 Guardia di Finanza, italienische Finanzpolizeitruppe
 Guardia, ETCS-Fahrzeuggerät der Schweizer Firma Stadler Rail

Guardia oder Guàrdia ist der Familienname folgender Personen:

 Ernesto de la Guardia Navarro (1904–1983), Staatspräsident von Panama
 Francesc Porcell i Guàrdia (1813–1890), katalanischer Komponist, Tenor und Kapellmeister
 Jaime Guardia (1933–2018), peruanischer Charangospieler, Sänger, Komponist und Sammler traditioneller Lieder
 Kermin Guardia (* 1970), kolumbianischer Boxer
 Manolo Guardia (1938–2013), uruguayischer Pianist und Komponist
 Ricardo Adolfo de la Guardia Arango (1899–1969), Staatspräsident von Panama
 Tomás Guardia Gutiérrez (1831–1882), Präsident von Costa Rica

Siehe auch:

 Guardia Nacional
 La Guardia
 Santuario di Nostra Signora della Guardia
 Guarda
 Garda (Begriffsklärung)
 Garde (Begriffsklärung)
 Villa Guardia